María Gámez puede referirse a:

 María Gámez (1969), política española del Partido Socialista Obrero Español.
 María Gámez (1897-1967), actriz española.